Lehner heißen:
 Lehner (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

geographisch:
 Lehner am Mühlberg, Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lehner (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Lehner (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Lehner (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Lehner (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lehner (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern

 Lehner (Gemeinde Helfenberg), Ortsteil von Helfenberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Lehner (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Lehner (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Lehner (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Unternehmen
 Lehner ist ein Hersteller von Elektrostreuern

Siehe auch:
 Lehnerer